Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1936 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) cо 2 по 5 марта 1936 года. Турнир проводился в 10-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 10-й раз.
 
В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады; ранее их было 8. Впервые в турнире участвовали команды провинций Британская Колумбия и Остров Принца Эдуарда.

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Ken Watson, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип George Wanless), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Reginald Shives).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион
  команды, выходящие в тай-брейк за 2-е место

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания 

1936
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1936 году
Март 1936 года